C12H16N2O – formula molecolare della bufotenina
C12H16N2O – formula molecolare della psilocina

Formule molecolari